Кузъелга — топоним тюркского происхождения.
 Кузъелга — бывший посёлок в Белорецком районе Башкортостана, с 1996 года в составе города Межгорье.
 Кузъелга (Большая Кузъелга) — река в Белорецком районе Башкортостана.

См. также 
 Малая Кузъелга
 Кузелга
 Козъелга